Нурме (Nurme) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Нурме — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Нурме — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Нурме — село у волості Мяр'ямаа  повіту Рапламаа.
 Нурме — село в міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.
 Нурме — село у волості Раквере повіту Ляене-Вірумаа.
 Нурме — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Нурме — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.
 Нурме — село у волості Торі повіту Пярнумаа.